AUS est un code, qui signifie :
 Australie,
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays),
 selon la liste des codes pays du CIO,
 selon la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques,
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, alpha-3 ;
 langues aborigènes d'Australie, dans la norme ISO 639 des codes des langues ;
  ;
 Atlantic University Sport (en français, Sport universitaire de l'Atlantique), une association sportive canadienne.

Aus peut faire référence à :
 Aus, un petit village de Namibie ;
 un mot allemand signifiant "de" (provenance) ;
 un mot khoïsan signifiant place des serpents ;
 Banu Aus ou Banu Aws, les membres d'une tribu arabe de l'ère médinoise.